Tietê (miasto)
 Tietê (rzeka)